Села:
 Полівці — Рівненська область, Рівненський район
 Полівці — Тернопільська область, Чортківський район

Див. також 
 Полівці-Колонія